Kožuh je lahko: 

 Kožuh, koža živali z gostejšo dlako
 Kožuh, vrhnje oblačilo iz kože
 Kožuh, priimek več znanih slovencev